La Coppa di Russia 2006-2007 () è la 6ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 56 squadre iscritte alla Superliga A 2006-2007 e alla Superliga B.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 34 squadre vengono divise in sei gruppi tramite il principio territoriale, le prime classificate avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le partecipanti alla Superliga A 2006-2007 (le migliori quattro della stagione 2005-2006 accedono direttamente ai quarti di finale); inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Final Four

Finale

Voci correlate 
Superliga A 2006-2007

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
Coppa di Russia di pallacanestro maschile